Флюг — фамилия:

 Флюг, Давид (1611—1673) — нидерландский контр-адмирал XVII века
 Флюг, Зандра (род. 1988) — шведская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.